Ославани (), () — город Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия.

Расположен в районе Брно-пригород примерно в 25 км к юго-западу от города Брно.

Население 
Население — 4733 человека (1.01.2021). Площадь — 18,71 км ².

История 
Первое письменное упоминание датируется 1104 годом.

Достопримечательности 
 Замок Ославани с церковью Богородицы (первоначально цистерцианский монастырь)
 Церковь Святого Николая

Галерея

Города-побратимы 
  Шкойдиц Германия
  Новаки Словакия

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Ославани 

Города Южноморавского края